FC Unirea Urziceni er en fodboldklub hjemmehørende i den rumænske by Urziceni. Klubben blev grundlagt i 1954 og avancerede til den bedste rumænske liga for første gang så sent som i 2006.

Den tidligere Chelsea-spiller Dan Petrescu ledede klubben en overgang og gav den kælenavnet: Chelsea de lalomita.

Titler 
 Rumænske mesterskaber (1): 2009
 Rumænske pokalturnering (0): 

Fodboldklubber i Rumænien
Etableret i 1954